Il doppio del torneo di tennis IPP Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Robert Lindstedt e Lu Yen-Hsun che hanno battuto in finale Gianluca Bazzica e Massimo Dell'Acqua 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Robert Lindstedt /  Lu Yen-Hsun (Campioni)
 Marco Chiudinelli /  Robert Kendrick (semifinali)

 Gianluca Bazzica /  Massimo Dell'Acqua (finale)
 Nicolás Almagro /  Guillermo García López (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Open 2004